Música: Graller, persona que toca la gralla, vegeu Gralla (instrument)
 Toponímia:
 Graller d'Alsamora, avenc de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Graller de Comafaió, avenc de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Graller Petit d'Alsamora, avenc de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Graller del Boixeguer, avenc de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 El Graller de Boixeguer, serra d'Àger (la Noguera).
 Serrat del Graller, serrat a la Vall de Boí (Alta Ribagorça).
 Bony del Graller, muntanya de 2.645,8 metres de la Vall de Boí (Alta Ribagorça).
 Barranc del Graller, barranc de Tremp (Pallars Jussà)